

Atletismo 
 Primera División de Atletismo de España, es la segunda de las categoría por debajo de la División de Honor de Atletismo.

Rugby 
 Liga Heineken, primera división española.
 Aviva Premiership Rugby, primera división inglesa.
 Rugby Top 14, primera división francesa.

Fútbol

AFC (Asia) 

  Liga Premier de Afganistán.
  Liga Profesional Saudí.
  A-League, de Australia.
  Liga Premier de Cisjordania.
  Liga de Fútbol de la Franja de Gaza.
  Liga Premier de Baréin.
  Liga Premier de Bangladés.
  Liga Nacional de Birmania.
  Brunei Super League.
  Liga Nacional de Bután.
  Liga C, de Camboya.
  Qatar Stars League.
  Superliga de China.
  Liga Premier de Fútbol de Taiwán.
  Liga de Fútbol de Corea del Norte.
  K League 1, de Corea del Sur.
  Liga Árabe del Golfo, de Emiratos Árabes Unidos.
  Philippines Football League.
  Liga de Fútbol de Guam.
  Liga Premier de Hong Kong.
  Superliga de India.
  Liga 1 de Indonesia.
  Iran Pro-League.
  Liga Premier de Irak.

  Campeonato de Fútbol de las Islas Marianas del Norte (asociado).
  J1 League, de Japón.
  Liga Premier de Jordania.
  Liga de Fútbol de Kirguistán.
  Liga Premier de Kuwait.
  Liga Premier de Laos.
  Primera División de Líbano.
  Liga de Elite, de Macao.
  Superliga de Malasia.
  Dhivehi Premier League, de Maldivas.
  Liga de Fútbol de Mongolia.
  Liga Nacional de Nepal.
  Liga Profesional de Omán.
  Liga Premier de Pakistán.
  S.League, de Singapur.
  Liga Premier de Siria.
  Liga Premier de Sri Lanka.
  Liga de Tailandia.
  Liga de Fútbol de Tayikistán.
  LFA Primera División, de Timor Oriental.
  Ýokary Liga, de Turkmenistán.
  Superliga de Uzbekistán.
  V.League 1, de Vietnam.
  Liga Yemení.

CAF (África) 

  Girabola, de Angola.
  Championnat National de Première Division, de Argelia.
  Premier League de Benín.
  Liga Premier de Botsuana.
  Primera División de Burkina Faso.
  Primera División de Burundi.
  Campeonato Caboverdiano de Fútbol.
  Primera División de Camerún.
  Primera División de Chad.
  Primera División de las Comoras.
  Primera División de Costa de Marfil.
  Premier League de Egipto.
  Primera División de Eritrea.
  Liga Etíope de Fútbol.
  Primera División de Gabón.
  Liga de Fútbol de Gambia.
  Liga Premier de Ghana.
  Campeonato Nacional de Guinea.
  Campeonato Nacional de Guinea-Bisáu.
  Primera División de Guinea Ecuatorial.
  Liga Premier de las Islas Mauricio.
  Primera División de las Islas Reunión (asociado).
  Liga Keniana de Fútbol.
  Primera División de Lesoto.
  Premier League de Liberia.
  Liga Premier de Libia.
  Campeonato Malgache de Fútbol, de Madagascar.
  Superliga de Malaui.
  Primera División de Malí.

  GNF 1, de Marruecos.
  Liga 1 de Mauritania.
  Primera División de Mayotte (asociado).
  Moçambola, de Mozambique.
  Premier League de Namibia.
  Primera División de Níger.
  Liga Premier de Nigeria.
  Campeonato de Fútbol de la República Centroafricana.
  Primera División del Congo.
  Linafoot, de la República Democrática del Congo.
  Primera División de Ruanda.
  Campeonato Nacional de Santo Tomé y Príncipe.
  Liga Senegalesa de Fútbol.
  Campeonato Seychelense de Fútbol.
  Liga Premier de Sierra Leona.
  Primera División de Somalia.
  Premier League de Suazilandia.
  Liga Premier de Sudáfrica.
  Primera División de Sudán.
  Campeonato de Fútbol de Sudán del Sur.
  Liga de Fútbol de Tanzania.
  Campeonato Nacional de Togo.
  Championnat de Ligue Profesionelle 1, de Túnez.
  Liga Premier de Uganda.
  Primera División de Yibuti.
  Primera División de Zambia.
  Primera División de Zanzíbar (asociado).
  Liga Premier de Zimbabue.

Concacaf (América del Norte, Central y Caribe) 

  Liga de Fútbol de Anguila.
  Liga Premier de Antigua y Barbuda.
  Primera División de Aruba.
  Liga BFA, de Bahamas.
  Primera División de Barbados.
  Liga Premier de Belice.
  Liga Premier de Bermudas.
  Liga de Bonaire, (asociado).
  Canadian Premier League.
  Primera División de Costa Rica.
  Campeonato Nacional de Fútbol de Cuba.
  Liga de Curazao Primera División.
  Campeonato de Fútbol de Dominica.
  Primera División de El Salvador.
   Major League Soccer, de Estados Unidos y Canadá.
  Liga de Fútbol de Granada.
  División de Honor de Guadalupe, (asociado).
  Liga Nacional de Fútbol de Guatemala.
  Campeonato Nacional de la Guayana Francesa, (asociado).
  GFF Elite League, de Guyana.
  Liga de Fútbol de Haití.

  Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras.
  CIFA Premier League, de las Islas Caimán.
  WIV Liga Premier, de las Islas Turcas y Caicos.
  Campeonato de Fútbol de las Islas Vírgenes Británicas.
  Campeonato de Fútbol de las Islas Vírgenes Estadounidenses.
  Liga Premier Nacional de Jamaica.
  Campeonato Nacional de Martinica, (asociado).
  Liga MX.
  Campeonato de Fútbol de Montserrat.
  Primera División de Nicaragua.
  Primera División de Panamá.
  Liga Puerto Rico.
  Liga Dominicana de Fútbol.
  Campeonato de Fútbol de Saint Martin (asociado).
  SKNFA Superliga, de San Cristóbal y Nieves.
  Nevis Premier Division, de la Isla de Nieves (asociado).
  SVGFF Premier Division, de San Vicente y las Granadinas.
  División de Oro de Santa Lucía.
  Campeonato de Fútbol de Sint Maarten
  SVB Eerste Divisie, de Surinam.
  TTFA Elite League, de Trinidad y Tobago (a partir del 2023).

Conmebol (América del Sur) 

  Primera División de Argentina.
  Primera División de Bolivia.
  Campeonato Brasileño de Serie A.
  Primera División de Chile.
  Categoría Primera A de Colombia.

  Serie A de Ecuador.
  Primera División de Paraguay.
  Primera División del Perú.
  Primera División de Uruguay.
  Primera División de Venezuela.

OFC (Oceanía) 

  Liga Nacional de Fútbol de Fiyi.
  Primera División de las Islas Cook.
  S-League, de Islas Salomón.
  Campeonato Nacional de Fútbol de Kiribati, (asociado)
  Superliga de Nueva Caledonia.
  New Zealand National League

  Liga Nacional de Fútbol de Papúa Nueva Guinea.
  Liga Nacional de Samoa.
  Liga de Fútbol FFAS, de Samoa Americana.
  Primera División de Tahití.
  Primera División de Tonga.
  División-A de Tuvalu, (asociado)
  Superliga Nacional VFF, de Vanuatu.

UEFA (Europa) 

  Superliga de Albania.
  Bundesliga, de Alemania.
  Primera División de Andorra.
  Liga Premier de Armenia.
  Bundesliga, de Austria.
  Liga Premier de Azerbaiyán.
  Primera División de Bélgica.
  Liga Premier de Bielorrusia.
  Liga Premier de Bosnia y Herzegovina.
  Primera Liga de Bulgaria.
  Primera División de Chipre.
  Primera Liga de Croacia.
  Superliga de Dinamarca.
  Scottish Premiership, de Escocia.
  Superliga de Eslovaquia.
  Primera Liga de Eslovenia.
  Primera División de España.
  Meistriliiga, de Estonia.

  Veikkausliiga, de Finlandia.
   Ligue 1, de Francia y Mónaco.
  Premier League de Gales.
  Erovnuli Liga, de Georgia.
  Liga Nacional de Gibraltar.
  Superliga de Grecia.
  Nemzeti Bajnokság I, de Hungría.
   Premier League, de Inglaterra y Gales.
   Liga Irlandesa de Fútbol.
  NIFL Premiership, de Irlanda del Norte.
  Úrvalsdeild Karla, de Islandia.
  Primera División de las Islas Feroe.
  Liga Premier de Israel.
  Serie A, de Italia.
  Liga Premier de Kazajistán.
  Superliga de Kosovo.
  Virslīga, de Letonia.
  Copa de Liechtenstein.

  A Lyga, de Lituania.
  División Nacional de Luxemburgo.
  Primera División de Macedonia.
  Premier League de Malta.
  Superliga de Moldavia.
  Primera División de Montenegro.
  Eliteserien, de Noruega.
  Eredivisie, de los Países Bajos.
  Ekstraklasa, de Polonia.
  Primeira Liga, de Portugal.
  Liga Checa de Fútbol.
  Liga I, de Rumania.
  Liga Premier de Rusia.
  Campeonato Sanmarinense de Fútbol.
  Superliga de Serbia.
  Allsvenskan, de Suecia.
  Superliga de Suiza.
  Superliga de Turquía.
  Liga Premier de Ucrania.

ConIFA 
 Campeonato de Fútbol de Abjasia
 Liga de Fútbol de Artsaj 
 Liga Premier de Crimea
 Campeonato de Fútbol de Groenlandia 
 Liga Premier de Kurdistán 
 Desafío Príncipe Rainiero III de Mónaco.
 Liga Birinci de la República Turca del norte de Chipre.
 Master-Torg DPR Premier League de la República Popular de Donetsk.
 Campeonato de la región de Lugansk

 PMR Football Championship de Transnistria.

 Premiere Ligue D'u Quebec
 Liga de Balompié Mexicano 
 Campeonato Oficial Rapa Nui
 Série A de Somalilandia
 Liga Premier de Zanzíbar
 Saharaui Republic Cup 
 Chagos Islands National Championship
 Campeonato Nacional de Fútbol de Kiribati 
 División-A de Tuvalu

Sin afiliación o provisionales 

  Ålands Fotbollförbund.
  Liga de Fútbol de Juan Fernández, de Chile.
  Campeonato de Fútbol de la Ciudad del Vaticano.
  Primera División de Gozo.
  Priaulx League, de Guernsey.
  Ascension Island Championship.
  Liga de Fútbol de la Isla de Man.
  Cocos (Keeling) Islands Championship, de las Islas Cocos.
  Liga de Fútbol de las Islas Malvinas.
  Scilly Islands League.
  Christmas Island Championship.
  SHFA League.
  RRFA Primera División
   Isle of Wight Saturday League. 
 

  Jersey Premiership.
  Nauru Soccer League.
  Orkney A-League.
  Liga de Fútbol de Palaos (Distinto tipo de liga)
  Campeonato de Fútbol de San Bartolomé
  Liga de Fútbol de San Pedro y Miquelón.
  G&S Flooring Premier League
  Tokelau Championship.
  National Premier Leagues Tasmania.
  Wallis Championship.
  Futuna Championship.
  Kwajalein Championship.
 
 
 
 

 Campeonato de Fútbol de los Estados Federados de Micronesia.
 Campeonato de Fútbol RNO-Alania.
 TFA Premier League de la Isla Tobago.
 Canadian Soccer League.
  Liga MXA Independiente.
 Liga Nacional Popular Cubana.
 Liga de fútbol de Niue. ( no se juega desde 2012 )

Ligas desaparecidas 
  Campeonato de Fútbol de Nueva Zelanda.
  Liga de Fútbol de San Eustaquio
  TT Pro League, de Trinidad y Tobago.

Fuerzas armadas

Divisiones de ejército 
 1.ª División de Ejército del Ejército Argentino (1880-1887).
 1.ª División de Ejército del Ejército Argentino (2011-presente).
 1.ª División de Ejército del Ejército Brasileño.
 1.ª División de Ejército del Ejército de Bolivia.
 I División de Ejército del Ejército de Chile.
 I División de Ejército del Ejército del Perú.
 Primera División del Ejército Nacional del Ejército Nacional de Colombia.

Divisiones de infantería 
 1.ª División de Infantería, división alemana de infantería que participó en la Segunda Guerra Mundial.
 1.ª División de Infantería, la división más antigua del Ejército de los Estados Unidos.
 1.ª División de Infantería, unidad militar de las Fuerzas Francesas Libres durante la Segunda Guerra Mundial.
 1.ª División de Infantería, división del Ejército Paraguayo.
 1.ª División de Infantería, antigua división de infantería del Ejército Imperial Japonés.